La Superliga russa di pallavolo femminile 2015-2016 si è svolta dal 15 ottobre 2015 al 26 aprile 2016: al torneo hanno partecipato 11 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la quarta volta alla .

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate. Al termine della regular season, le prime quattro classificate si sono qualificate alla final four di Mosca dove si sono svolte le semifinali (con gli incroci definiti in funzione della posizione in classifica nella stagione regolare) e le finali 1º e 3º posto.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Final Four

Risultati

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni

 2015-2016
Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016